Хайыракан () — село в Улуг-Хемского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Хайыраканского сумона. Население 1868 человек (2007), 2368 (2013)

География 
Село находится у реки Верхний Енисей.

К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения): м. Ак-Хая, м. Алдыы-Борбак-Арыг, м. Алдыы-Кыйыг, м. Бак-Кара-Суг, м. Бел, м. Белдир-Даг, м. Биче-Ужар, м. Борбак-Арыг, м. Даштыг-Кожагар, м. Даштыг-Хавак, м. Демир-Суг, м. Доора-Хову, м. Дунгурлуг-Куржаангы, м. Калбак-Одек, м. Коъш-Тал, м. Кускун-Баары, м. Сенек, м. Тараа-Ховузу, м. Улуг-Даг, м. Улуг-ужар, м. Устуу-Кыйыг, м. Ханы-Чоога-Аксы, м. Хая-Баары, м. Чаттыг-Хая, м. Ченек, м. Чиндиннээш, м. Шиви-Аразы, м. Ыргайты, м. Эъжим-Аксы, м. Ээр-Терек.
 Уличная сеть
ул. Адыг-Тюлюш, ул. Деражно, ул. Донгур-Кызыл, ул. Дыртык-Оола, ул. Кечил-Оола, ул. Кускелдей, ул. Малчын, ул. Мира, ул. Монгул-оол, ул. Мугур, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Сенек, ул. Сергея Бюрбю, ул. Хемчик-Оола, ул. Чулдум, ул. Шойдун, ул. Эл-Бажы, ул. Энергетиков, ул. Эъжим.
 Географическое положение
Расстояние до:
 районного центра Шагонар: 15 км.
 столицы республики Кызыл: 92 км.
 Ближайшие населённые пункты
Алдыы-Шинаа (12 км), Ийи-Тал (14 км), Шагонар (15 км), Кок-Чыраа (20 км), Чодураа (27 км), Баян-Кол 28 км
 климат
Хайыракан, как и весь Улуг-Хемский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения тувинцы составляли 98 %

Инфраструктура 
отделение почтовой связи села Хайыракан (ул. Кускелдей, 25)

 административная деятельность
 Администрация села Хайыракан;
 Администрация Хайыраканского сумона

Транспорт 
Проходит автотрасса  Енисей.

Ссылки 
 Хайыракан на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Улуг-Хемского кожууна
Населённые пункты на реке Верхний Енисей